Brice Bauderon (1540-1623), médecin
 Brice Bauderon (1613-1698), juriste